EGA, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
 Etudiants de Gauche Actifs, een politieke jongerenorganisatie
 EGA (Assen), een Nederlands historisch motorfietsmerk
 EGA (Gaggenau), een Duits historisch motorfietsmerk
 Enhanced Graphics Adapter, een grafische standaard voor computers
 Europese Golf Association
 Ega een plaats in Portugal
 Éléments de Géométrie Algébrique, een invloedrijk wiskundig werk van Grothendieck en Dieudonné.
 Eega: echtgenoot, wederhelft.